Альфред Вилкомирский (; 20 января 1873,  — 30 июля 1950, ) — польский скрипач и музыкальный педагог. Отец Казимежа и Ванды Вилкомирских.

Музыкальное образование получил в Москве. В 1916 г. покинул Москву и после нескольких лет скитаний по России обосновался в 1920 г. в Калише, где начал преподавать в Калишском музыкальном училище, а затем и возглавил его. В 1926 г. в результате завязавшихся любовных отношений с 20-летней ученицей, ставшей затем его второй женой, бежал из Калиша и поселился в Лодзи, где родилась его младшая дочь Ванда; был её первым учителем.

Примечания

Ссылки 
 Биография Вилкомирского на сайте государственного архива в Калише

Скрипачи Польши
Академические музыканты Польши
Музыкальные педагоги Польши
Родившиеся в 1873 году
Родившиеся 20 января
Умершие в 1950 году
Умершие 30 июля